Ouro steht für:
 Ouro (Santa Catarina), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina

Ouro ist der Familienname folgender Personen:
 Affonso Celso de Ouro-Preto (* 1938), brasilianischer Diplomat
 Carlos Celso de Ouro Preto (1891–1953), brasilianischer Diplomat und Journalist
 Carlos Sylvestre de Ouro Preto (1916–1985), brasilianischer Diplomat
 Nassirou Ouro-Akpo (* 1982), togoischer Fußballspieler
 Razak Ouro-Nimini (* 1980), togoischer Fußballspieler
 Sadat Ouro-Akoriko (* 1988), togoischer Fußballspieler